15 Pułk Piechoty „Wilków” AK (Puławy)
 15 Pułk Piechoty „Wilków” AK (powstanie warszawskie)